Nachid al-watani () signifie « hymne national » en arabe. Ce nom peut désigner :
 l’hymne national marocain (anachid el watani النشيد الوطني) ;
 l’hymne national mauritanien (nachid al-watani al-Mauritani النشيد الوطني الموريتاني).